Бенсонвилл () — город в северо-западной части Либерии, административный центр графства Монтсеррадо.

География 
Расположен примерно в 26 км к северу от столицы страны, города Монровия, на берегу реки Сент-Пол, на высоте 98 м над уровнем моря.

Экономика 
До гражданской войны в Либерии экономика города включала производство мыла, пиломатериалов, пластмасс, красок, мебели, светильников, цементных блоков; переработку рыбы и производство кондитерских изделий.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 4603 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
В Бенсонвилле родился Уильям Ричард Толберт — президент Либерии с 1971 по 1980 год.

Примечания 

Города Либерии